O termo Kobudo pode se referir a distintas artes de origem japonesa:

 Pode ser usado como sinônimo de Koryu ou Kobujutsu e se refere às artes marciais japonesas de origem samurai criadas nas ilhas principais do Japão antes de 1868.
 Pode se referir à arte marcial criada em Okinawa conhecida como Okinawa Kobudo, Ryukyu Kobudo, Kobudo de Okinawa, Okinawa Kobujutsu ou simplesmente Kobudo, que tem ligação com o Karate, também criado na ilha de Okinawa.

Desambiguação